Gerard II (arcybiskup Bremy)
 Gerard II (hrabia Geldrii)